Lucrezia Borgia ist der Name folgender Personen:

* Lucrezia Borgia (1480–1519), italienische Fürstin

Lucrezia Borgia, Lucrecia Borgia, Lucretia Borgia oder Lukrezia Borgia ist der Titel folgender Werke:

 Lucretia Borgia (Drama), Drama von Victor Hugo (1833)
 Lucrezia Borgia (Oper), Oper von Gaetano Donizetti (1833)
 Lucrezia Borgia (Roman), Roman von Jacques Laurent (1954)

Filme:
 Lucrezia Borgia (1910, Mario Caserini), italienischer Film von Mario Caserini
 Lucrezia Borgia (1910, Ugo Falena), italienischer Film von Ugo Falena
 Lucrezia Borgia (1912), italienischer Film von Gerolamo Lo Savio
 Lucrezia Borgia (1919), italienischer Film von Augusto Genina
 Lucrezia Borgia (1922), deutscher Film von Richard Oswald
 Lucrezia Borgia (1935), italienisch-französischer Film von Abel Gance
 Lukrezia Borgia (1940), deutscher Film von Hans Hinrich
 Lucrecia Borgia (1947), französischer Film von Luis Bayón Herrera
 Lucrezia Borgia (1953), italienisch-französischer Film von Christian-Jaque
 Lucrezia Borgia (1990), italienischer Film von Lorenzo Onorati
 Lucrezia Borgia (1994), italienischer Fernsehfilm von Tonino Delle Colle